Strazha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Strazjata (platå), Gabrovo, 
 Strazja (bergskedja), Pernik, 
 Strazja (berg), Pernik, 
 Strazja (distrikt), Targovisjte, Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar